Ко́мит, или ко́мес (), — древнеримское, а затем и византийское должностное лицо.

Ранее комесом (спутником, попутчиком, провожатым, сопровождающим) назывался провожатый высших чиновников в древнеримских провинциях, а впоследствии — императоров.

Должность комита появилась в IV веке в результате реформ Константина «Великого», и название «комес» (comes) сделалось титулом всех государственных и придворных чиновников, даже не принадлежавших к императорской свите. Комиты были как в сфере гражданского управления, так и в сфере военных дел. Позднее это слово заимствовали готы и стали употреблять его для названия должностей в своём государственном аппарате, по аналогии с употреблением в поздней Империи.

Позднее комитом стали именовать помощника командира галеры в иностранных гребных флотах.

Комиты гражданской сферы 
 Комит личного имущества — лицо, ведавшее личным имуществом императора, доходы с которого шли на государственные нужды. Должность была создана императором Анастасием, передавшим часть доходов от личных императорских имуществ государственной казне. Юстиниан упразднил эту должность.
 Комит sacri stabuli — главный конюший императора; военачальник, ведавший императорскими конюшнями
 Комит священных щедрот — чиновник, ведавший государственной казной, главный казначей
 Комит частного имущества (comes rei privatae) — чиновник, ведавший эксплуатацией и сбором доходов с государственных и частных имуществ императора
 Комит федератов — военачальник федератов, подчиненный магистру милитум.
 Комит доместиков — глава доместиков. Существовало два командира доместиков, а именно — начальник конницы (Комит доместиков эквитум — Comes domesticorum Equitum) и начальник пехоты (Комит доместиков педитум — Comes domesticorum Peditum).

Комиты по военным делам

Римская империя 
В военном деле, комес (comes) — начальник войск, размещённых в древнеримских провинциях. Эта должность была выше, чем должность дукса, но младше, чем должности «магистров» — магистра пехоты (лат. magister peditum) или магистра конницы (лат. magister equitum, эта должность существовала ещё в республиканском Риме). Комесы командовали отдельными легионами. Notitia Dignitatum (документ эпохи поздней Римской империи, конца IV или начала V века, содержащий список должностей) упоминает шесть таких должностей со званиями «высокородный муж» (vir spectabilis) на западе и два — на востоке тогдашней римской империи.

 Comes Aegypti — комит, который отвечал за защиту римского Египта.
 Comes Isauriae — комит, отвечавший за защиту римской Исаврии.
 Comes Italiae — комит, отвечавший за защиту римской Италии.
 Comes Africae — комит, отвечавший за защиту римской Африки.
 Comes Argentoratensis — комит, отвечавший за защиту части римской Галлии.
 Comes Avernorum — комит, отвечавший за защиту второй части римской Галлии.
 Comes Britanniarum — комит, отвечавший за оборону римской Британии. Эта должность предположительно исчезла около 410 года, когда римские войска покинули острова навсегда.
 Comes Hispaniarum — комит, отвечавший за защиту римской Испании.

Помощник командира 
Комет, как помощник командира галеры, заведовал нагрузкой на корабль предметов и припасов, на нём лежала забота о кренговании, содержании в чистоте, ошвартовке и постановке на якорь; он рубил и выстреливал мачту, крепил или ставил паруса, исправлял повреждения в корпусе, рангоуте, такелаже и парусах, заведовал каторгой и греблей.

Эволюция термина 
К данному именованию восходят аналоги титула графа в нескольких романских (, , ) и германских языках (). В славянских языках это слово приобрело значение «знатный человек, староста, землевладелец, крестьянин» и тому подобное. Слово «кмет», очевидно, этимологически связанный с «комит», имел в разных краях (странах) различное значение. Так, в Древней Руси (России) кметы — княжеские дружинники, в Болгарии и Сербии — деревенские старосты, в Польше и Хорватии — зависимые крестьяне, иногда крепостные.

См. также 
 Кметы

Примечания

Литература 
 Seeck O., Comites // Pauly, Wissowa. 1901. Bd. 4. Sp. 629—679
 Чекалова А. А., Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV — первая половина VII века. — , 2010. — С. 89—92.
 Notitia Dignitatum
 William Smith, D.C.L., LL.D.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875. Comes

Ссылки 
 Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия».

Воинские должности